Robert Kiesel ist der Name folgender Personen:

* Robert Kiesel (Politiker) (* 1951), deutscher Politiker (CSU)

 Robert Allan Kiesel, eigentlicher Name von Bob Kiesel (1911–1993), US-amerikanischer Leichtathlet